Виктор Панфи́лов:
 Панфилов, Виктор Александрович (род. 1941) — российский учёный в области переработки растениеводческой продукции, академик ВАСХНИЛ, РАСХН и РАН. 
 Панфилов, Виктор Иванович (род. 1950) — советский и российский ученый в области биотехнологии и химической технологии.